Miguel Ángel López (snelwandelaar), Spaans snelwandelaar
 Miguel Ángel López (Argentijns voetballer), Argentijns voetballer
 Miguel Ángel López (Spaans voetballer), Spaans voetballer
 Miguel Ángel López (wielrenner), Colombiaans wielrenner
 Rey Misterio Sr. (Officiële naam:Miguel Ángel López Díaz), Mexicaans professioneel worstelaar